Ylipulli est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jukka Ylipulli (né en 1963), coureur finlandais de combiné nordique
Raimo Ylipulli (né en 1970), sauteur à ski finlandais
Tuomo Ylipulli (1965–2021), sauteur à ski finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois